RBC steht als Abkürzung für:

 Radio Block Centre, eine Komponente des European Train Control System (ETCS)
 RBC Center, früherer Name der PNC Arena in Raleigh, North Carolina
 RBC Informations Systems, russisches Medienunternehmen
 RBC Roosendaal, niederländischer Fußballverein
 Red Blood Cells, siehe Erythrozyt
 Real Business Cycle, siehe Theorie realer Konjunkturzyklen
 Royal Bank of Canada, kanadische Bank

Abkürzung